Lipták Pál (1874–1926) mérnök, tanár, államtitkár
 Lipták Pál (1922–2007) Kossuth-díjas könyvtáros, festő
 Lipták Pál (1914–2000) antropológus
 Lipták Pál gyógyszerész, egyetemi tanár

Jegyzetek